Словацька Екстраліга 2018—19 — 26-й розіграш чемпіонату Словацької Екстраліги. У сезоні 2018—19 брали участь 13 команд до ліги додались два клуби з Угорщини. Першість стартувала 4 вересня 2018 року, а фінішувала фінальним матчем плей-оф 16 квітня 2019 року.

Турнірна таблиця

Втішний раунд

Кваліфікація 
Матчі пройшли 1 — 5 березня 2019.

Плей-оф

Чвертьфінали 
Матчі пройшли 9 — 20 березня 2019.

Півфінали 
Матчі пройшли 23 березня — 5 квітня 2019.

Фінал 
Матчі пройшли 9 квітня — 16 квітня 2019

Примітки

Посилання 
 Офіцйний сайт 
 Словацька Екстраліга на scoresway 
 Словацька Екстраліга на eliteprospects 

Сезони Словацької Екстраліги
Словаччина
Словаччина
2018 у словацькому спорті
2019 у словацькому спорті